Az 1983-as európai Formula–2-es bajnokság volt a sorozat tizenhetedik szezonja.

Versenynaptár

Megjegyzés: a 11. verseny eredetileg 48 körös lett volna, ám ezt egy rajt utáni baleset miatt végül lerövidítették.

Végeredmény

Részletes eredmények

R20=kiesett, de értékelték NC=kiesett R=kiesett NS, DNS=nem indult NQ, DNQ=nem kvalifikálta magát DNPQ=nem előkvalifikálta magát DIS=kizárva

Formula–2-es szezonok
F